Агаева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Агаева, Гюльдаста Иса кызы (род. 1929) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Агаева, Гюлюстан Ага Мирза кызы (1898—1974) — звеньевая хлопкового совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Агаева, Зивар Сюбхан кызы (1934—2015) — азербайджанская поэтесса.
 Агаева, Рейхан Агадада кызы (1924—1968) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Агаева, Таджи Гозель (1918—?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Агаева, Таза Фейзулла кызы (1927—1968) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Агаева, Тунзаля Габил гызы (род. 1976) — азербайджанская певица, композитор.
 Агаева, Хуршид Гасан кызы (1906—1953) — советская пианистка, музыковед.

Составная фамилия 
 Агаева-Эдлер, Фидан (род. 1987) — азербайджанская пианистка.